Ромео и Жулиета може да се отнася за:

 Ромео и Жулиета пиеса от Уилям Шекспир
 Ромео и Жулиета от Сараево – истинската история на Адмира и Бошко
 Ромео и Жулиета - симфония от Хектор Берлиоз
 Ромео и Жулиета - музикално произведение на Пьотър Чайковски
 Ромео и Жулиета - балет на Сергей Прокофиев

 Кино и телевизия
 Ромео и Жулиета, ням късометражен американски филм от 1908 година;
 Ромео и Жулиета, черно-бял американски филм от 1936 година;
 Ромео и Жулиета, филм от 1954 година;
 Ромео и Жулиета, филм от 1968 година;
 Ромео.Жулиета, белгийски филм от 1990 година;
 Ромео + Жулиета, американски филм от 1996 година;
 Ромео и Жулиета, филм от 2013 година.